Coppa KOVO 2014 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa KOVO 2014 – torneo di pallavolo maschile